Caribou Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Caribou Hill (Colorado)	
 Caribou Hill (Idaho)	
 Caribou Hill (Nevada)